Düse steht für: 
 Düse, eine technische Vorrichtung zur Beeinflussung eines Fluids beim Übertritt von einer Rohrströmung in den freien Raum.
 Düse (DJ), einen deutschen Techno-DJ
 DJ Düse, einen deutschen Party-DJ auf Mallorca
  
      
Siehe auch: